Misaki Doi era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Tamarine Tanasugarn 5–7, 5–7.

Tamarine Tanasugarn ha battuto in finale Kimiko Date Krumm 6–2, 7–5.

Teste di serie

 Kimiko Date Krumm (finale)
 Misaki Doi (quarti di finale)
 Michaëlla Krajicek (semifinali, ritiro)
 Erika Sema (primo turno)

  Tamarine Tanasugarn
  Chan Yung-jan (semifinali)
  Kurumi Nara (secondo turno)
  Caroline Garcia (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Dunlop World Challenge 2011